ToyZ () — второй и последний студийный альбом немецкой рок-группы Cinema Bizarre, вышедший в 2009 году. Первым синглом с альбома стал «I Came 2 Party», несмотря на выпуск сингла «My Obsession».

Синглы 
 «I Came 2 Party» — был выбран в качестве первого сингла с альбома. Релиз был в Европе 7 августа 2009 года.
 «My Obsession»

Список композиций

Стандартная версия

Делюкс версия

Форматы 
 Digital download
 CD
 Два CD

Промо альбома 
Группа представляла альбом на туре, вместе с Lady Gaga на её The Fame Ball Tour в качестве промо ToyZ. Они играли вместе с ней в этих городах:

Примечания 

Альбомы Германии